Dobytí pólu může znamenat:

 Dobytí severního (zeměpisného) pólu – viz Severní pól#Výpravy na pól
 Dobytí severního pólu – divadelní hra Divadla Járy Cimrmana
 Dobytí pólu (film) (À la conquête du pôle) – sci-fi film Georgese Mélièse (1912)

 Dobytí jižního (zeměpisného) pólu – viz Dějiny Antarktidy#Cesta k jižnímu pólu
 Dobytí Jižního pólu (festival) – hudební festival v jihoměstském KC Zahrada
 Dobytí jižního pólu (Karge) (Die Eroberung des Südpols) – drama německého herce a dramatika Manfreda Kargeho
 Dobytí jižního pólu (plným německým názvem Die Eroberung des Nordpols. Schilderung der Fahrten und Entdeckungsreisen nach dem Polargebiete, mit besonderer Berücksichtigung der Nordpolfahrt Nansens ; für die Jugend dargestellt.) – kniha rakousko-uherského autora Davida Haeka (1854–?) z roku 1897
 Dobytí jižního pólu (film) (Conquest of the South Pole) – britský televizní film (1989)
 Dobytí jižního pólu – fotografie Herberta Pontinga – výstava anglického fotografa Herberta Pontinga (1870–1935) v Hamburku v roce 2010